Нгата () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нгата, Апирана (1874—1950) — известный новозеландский политик и юрист.
 Нгата, Халоти (род. 1984) — американский футболист.